(traduit depuis de l'anglais en « Le Facteur humain ») est le titre de plusieurs œuvres : 
 La Guerre des otages (titre original : ), film américain d'Edward Dmytryk de 1975 (sorti en 1981 en France)
 Le Facteur humain (), roman de Graham Greene, publié en 1978 
 , film américain d'Otto Preminger de 1979 (sorti en 2000 en France), adaptation du roman de Graham Greene
 , un album du groupe américain Metal Church sorti en 1992
 , série télévisée américaine diffusée en 1992